"Half of My Heart" é uma canção composta pelo cantor de rock alternativo John Mayer, e gravada por ele em parceria com a cantora de country pop Taylor Swift. Foi lançada em 21 de junho de 2010 como o terceiro single do álbum de 2009 de John, Battle Studies.

Paradas musicais 

Singles de 2010
Canções gravadas por John Mayer
Canções gravadas por Taylor Swift
Canções em dueto
Canções compostas por John Mayer
Singles lançados pela Columbia Records
Canções em inglês